Аза́рий — имя. Известные носители:
 Азарий (XVII век) — келарь Соловецкого монастыря.
 Азарий — славяно-румынский монах-хронист, автор хроники о событиях 1552—1574 годов.
 Азарий Абрамович Лапидус (род. 1958) — доктор технических наук, профессор.
 Азарий Иванович Иванов (1895—1956) — советский музыкальный деятель, композитор, издатель, педагог.
 Азарий Иванович Трапицын (1884—1935) — русский художник, живописец-пейзажист.
 Азарий Михайлович Азарин (наст. фамилия Мессерер; 1897—1937) — советский актёр, художественный руководитель театра им. Ермоловой.
 Азарий Михайлович Плисецкий (род. 1937) — артист балета, педагог и хореограф.
 Азарий Эммануилович Мессерер (1939—2017) — советский и американский журналист, переводчик, лектор, пианист, доктор филологических наук.
 Азарий Юфудович (Фёдорович) Коджак (1907—1983) — советский художник-график.

См. также 
 Азар
 Азария